Мохи (Bryophyta) — вищі безсудинні  спорові рослини

Мохи — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства